Мокрец — многозначный термин:
 Мокрец, или Мшанка лежачая — многолетнее травянистое цветковое растение; вид рода Мшанка семейства Гвоздичные.
 Мокрец, или подсед — воспалительное заболевание кожи (дерматит) у лошадей, которое развивается на задней или боковой части лошадиных бабок.
 Мокрец — местное название растения Авран лекарственный.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Мокрец — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Мокрец — село в Горшеченском районе Курской области.

Украина 
 Мокрец — село в Турийском районе Волынской области.
 Мокрец — село в Броварском районе Киевской области.
 Мокрец — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Мокрецы (значения)

Примечания